Matacano puede referirse a:
 el nombre común de la planta Conopodium pyrenaeum;
 el nombre común de la planta Conopodium subcarneum; o
 el nombre común de la planta '''''Viburnum lantana.